Александер Нокс (, 16 січня 1907 — 25 квітня 1995) — канадський актор, автор пригодницьких романів.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 Некролог  в New York Times

Померли від раку кісток
Канадські драматурги
Канадські сценаристи
Канадські кіноактори
Канадські телеактори